Светловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Светловский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Светловский сельсовет — в Семёновском районе Нижегородской области (упразднён в 2009 году).
 Светловский сельсовет — в Краснозёрском районе Новосибирской области.